Фреза — багатолезовий різальний інструмент з обертовим робочим органом
 Фреза — ґрунтообробна машина з головним робочим органом у вигляді обертового барабана з ножами або гачками
 Фреза — вид коміра, поширений у XVI—XVII ст.